Die ukrainische Dynamische-Pyramide-Meisterschaft 2016 war ein Billardturnier in der Disziplin Dynamische Pyramide, das vom 26. bis 29. Mai 2016 im BK Beatok in Kropywnyzkyj stattfand.

Ukrainischer Meister wurde Jurij Smyrnow, der im Finale Jaroslaw Tarnowezkyj mit 6:3 besiegte. Wladyslaw Kossohow und Andrij Rodionow kamen auf den dritten Rang. Titelverteidiger war Bohdan Rybalko, der im Achtelfinale gegen Mykyta Wolyk ausschied.

Bei den Damen setzte sich die Vorjahresfinalistin Marija Pudowkina im Endspiel gegen Polina Kusnytschenko mit 4:2 durch. Den dritten Platz belegten Anastassija Klykowa und Titelverteidigerin Anastassija Kowaltschuk, die im Halbfinale gegen Polina Kusnytschenko verlor.

Herrenturnier

Modus 
Die 74 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Sechzehntelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Vorrunde

Hauptrunde 

|

|}
|}

1. Gewinnerrunde 
64 Spieler (10 Sieger der Hauptrunde und 54 Spieler, die in der Hauptrunde ein Freilos hatten)

|

|}
|}

2. Gewinnerrunde 
32 Spieler (Sieger der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

1. Verliererrunde 
20 Spieler (10 Verlierer der Hauptrunde gegen 10 Verlierer der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

2. Verliererrunde 
32 Spieler (10 Sieger der 1. Verliererrunde und 22 Verlierer der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

3. Verliererrunde 
32 Spieler (Sieger der 2. Verliererrunde gegen Verlierer der 2. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

Finalrunde

Damenturnier

Modus 
Die 14 Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Viertelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Vorrunde

Finalrunde

Einzelnachweise 

2016
Billardveranstaltung 2016
Billardturnier in Kropywnyzkyj